Nason (Illinois), een plaats in Illinois, Verenigde Staten
 Nason (Suriname), een plaats in Paramacca, Sipaliwini, Suriname